Pereslavl'-Zalesskij – centro abitato della Russia
 Perejaslavl' Rjazanskij – fino al 1778 denominazione di Rjazan'
 Perejaslavl' o Perejaslavl' Russkij – antica denominazione di Perejaslav-Chmel'nickij